Плюмбаго, Плумбаго – 
багатозначне слово.

Геологія 
 Плюмбаго - застаріла назва графіту. Термін впроваджено Г. Аґріколою в 1546 році. 
 Плюмбаго - зайва назва молібденіту.

Ботаніка 
 Plumbago - рід квіткових рослин родини кермекові.

Література